Als Młoda Ekstraklasa (Abkürzung ME) wurde die höchste polnische Junioren-Fußballliga bezeichnet.

Geschichte 
Die Młoda Ekstraklasa wurde 2007 vom Polnischen Fußballverband (PZPN) ins Leben gerufen, um die Nachwuchsmannschaften der 16 Vereine der Ekstraklasa gegeneinander antreten zu lassen und junge Spieler an die Profimannschaft heranzuführen. Die Spieler dürfen nicht jünger als 16 Jahre und jahrgangsmäßig nicht älter als 21 Jahre sein. Jeder Mannschaft ist es aber auch gestattet drei Spieler im Kader zu haben, die älter sind. Deshalb werden oft Spieler der 2. Mannschaft oder Profispieler, die sich im Aufbautraining nach einer Verletzung befinden, in der Młoda Ekstraklasa eingesetzt. In der ersten Saison 2007/08 nahmen jedoch nur 15 Teams teil, da Widzew Łódź auf die Teilnahme verzichtete.

Im März 2013 wurde bekannt gegeben, dass die Liga am Ende der Saison 2012/13 eingestellt wird und durch die Centralna Liga Juniorów ersetzt wird.

Spielmodus 
16 Mannschaften traten in Hin- und Rückrunde gegeneinander an, um den polnischen Jugend-Meister zu ermitteln. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt und für eine Niederlage gab es keine Punkte. Die Mannschaft, die am Ende der Saison die meisten Punkte hatte, war polnischer Jugend-Meister. Sollten zwei Mannschaften am Ende der Saison gleich viele Punkte gehabt haben, so entschied der direkte Vergleich der zwei Saisonspiele zwischen diesen zwei Mannschaften, wer besser platziert war.

Statistik

Meister

Torschützenkönige

Ewige Tabelle 
Die Ewige Tabelle der Młoda Ekstraklasa ist eine Darstellung aller in der Młoda Ekstraklasa absolvierten Spiele und berücksichtigt sämtliche Mannschaften, die seit der ersten Saison 2007/08 und bis zur Einstellung des Ligabetriebs nach der Saison 2012/13 an dem Wettbewerb teilgenommen haben. Fettgedruckte Werte zeigen jeweils den Spitzenwert in einer Sparte an. Der Berechnung wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Ekstraklasa (polnisch, englisch)
 Unabhängiges Informationsportal zur Ekstraklasa (polnisch)
 Młoda Ekstraklasa auf 90minut.pl (polnisch)

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Polen
Młoda Ekstraklasa